Миржетице могу бити:

 Миржетице (Бенешов), насељено мјесто у округу Бенешов, Средњочешки крај, Чешка Република
 Миржетице (Хрудим), насељено мјесто у округу Хрудим, Пардубички крај, Чешка Република